{{DISPLAYTITLE:C4H4}}
De molecuulformule C4H4 kan staan voor:
 Butatrieen
 Cyclobutadieen
 Cyclobutyn
 Methyleencyclopropeen
 Tetrahedraan
 Vinylacetyleen (butenyn)